À bicyclette est le nom de :
 À bicyclette, une chanson ;
 À bicyclette, un téléfilm ;
 À bicyclette, un recueil de nouvelles de Su Tong.